El torneig d'escacs de Carlsbad de 1911 fou un dels quatre coneguts torneigs d'escacs internacionals que se celebraren a la ciutat balneari de Carlsbad (Bohèmia, llavors dins l'Imperi austrohongarès). Els altres tres torneigs se celebraren els anys 1907, 1923 i 1929.

La cerimònia inaugural es va celebrar a l'hotel balneari imperial Kurhaus (Kaiserbad) el 20 d'agost de 1911. Vint-i-sis mestres d'escacs foren convidats a participar en el gran torneig round-robin (325 partides!), organitzat per Viktor Tietz. Dels millors jugadors del món del moment, només dos faltaren a l'esdeveniment: Emanuel Lasker i José Raúl Capablanca. Els participants varen jugar entre el 20 d'agost i el 24 de setembre de 1911. Finalment, Richard Teichmann fou el guanyador.

El quadre final quedà de la següent manera:

{|class=wikitable 
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|13
| style="background:#f0f0f0;"|14
| style="background:#f0f0f0;"|15
| style="background:#f0f0f0;"|16
| style="background:#f0f0f0;"|17
| style="background:#f0f0f0;"|18
| style="background:#f0f0f0;"|19
| style="background:#f0f0f0;"|20
| style="background:#f0f0f0;"|21
| style="background:#f0f0f0;"|22
| style="background:#f0f0f0;"|23
| style="background:#f0f0f0;"|24
| style="background:#f0f0f0;"|25
| style="background:#f0f0f0;"|26
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1||  Richard Teichmann (Imperi alemany) /  (Turíngia)|| * ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 18.0
|- 
|2||  Akiba Rubinstein (Imperi Rus) /  || 0 ||* ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 17.0
|-
|3||  Carl Schlechter (Imperi austrohongarès) /  || 0 ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 17.0
|-
|4||  Gersz Rotlewi (Imperi Rus) /  || 0 ||½ ||1 ||* ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 16.0
|-
|5||  || ½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 15.5
|-
|6||  Aron Nimzowitsch (Imperi Rus) /  || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 15.5
|-
|7||  Milan Vidmar (Imperi austrohongarès) /  || ½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||* ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 || 15.0
|-
|8||  Paul Saladin Leonhardt (Imperi alemany) /  ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 || 13.5
|-
|9||  Savielly Tartakower (Imperi austrohongarès) /  || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 || 13.5
|-
|10||  Oldřich Duras (Imperi austrohongarès) /  (Bohèmia) || 1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 || 13.5
|-
|11||  Aleksandr Alekhin (Imperi Rus) /  || 0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 || 13.5
|-
|12||  Rudolf Spielmann (Imperi austrohongarès) /  || 0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 || 13.0
|-
|13||  Julius Perlis (Imperi austrohongarès) /  ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 || 12.0
|-
|14||  Erich Cohn (Imperi alemany) /  (Brandenburg) || ½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 || 11.5
|-
|15||  Grigori Levenfix (Imperi Rus) /  || ½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 || 11.5
|-
|16||  Hugo Süchting (Imperi alemany) /  (Schleswig-Holstein) ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 11.5
|-
|17||  /  || 1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||* ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 11.0
|-
|18||  Gersz Salwe (Imperi Rus) /  || ½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||* ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ || 11.0
|-
|19||  ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 || 10.5
|-
|20||  Abram Rabinovich (Imperi Rus) /  || ½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 || 10.5
|-
|21||  Boris Kostić (Imperi austrohongarès) /  || 0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 10.5
|-
|22||  Fyodor Duz-Khotimirsky (Imperi Rus) /  ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||* ||1 ||0 ||0 ||1 || 10.0
|-
|23||  Simon Alapin (Imperi Rus) /  || ½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||½ ||0 || 8.5
|-
|24||  /  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||* ||0 ||1 || 8.5
|-
|25||  /  (Bohèmia) ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||* ||0 || 8.5
|-
|26||  /  || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||* || 8.5
|}

Referències

Enllaços externs 
 

Txecoslovaquia
Competicions esportives del 1911
1911
Esport a Karlovy Vary